Maria Amàlia de Saxònia (reina d'Espanya) (1724 - 1761).
 Maria Amàlia de Saxònia (duquessa de Zweibrücken) (1757 - 1831).